Weisz Tamás (1979. szeptember 2. –) magyar labdarúgó-középpályás, edző, a strandlabdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya.

Jegyzetek

Források 
Weisz Tamás adatlapja a transfermarkt.de oldalon 

1979-ben született személyek
Magyar labdarúgók
Az FC Tatabánya labdarúgói
A Kecskeméti TE labdarúgói
Labdarúgó-középpályások
Magyar labdarúgóedzők
Élő személyek